

Architettura
 Palazzo Brignole Sale – vari edifici liguri
 Villa Brignole Sale – storica dimora nobiliare di Genova
 Villa Brignole Sale Duchessa di Galliera – villa nobiliare genovese

Persone
 Anna Pieri Brignole Sale – nobile italiana
 Anton Giulio Brignole Sale – religioso, scrittore e diplomatico italiano
 Anton Giulio II Brignole Sale – ambasciatore italiano
 Antonio Brignole Sale – politico e diplomatico italiano
 Giovanni Francesco Brignole Sale (1582-1637) – doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
 Giovanni Francesco Brignole Sale (1695-1760) – doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
 Giuseppe Maria Brignole Sale – marchese di Groppoli
 Maria Brignole Sale De Ferrari – filantropa italiana
 Maria Caterina Brignole Sale – nobildonna italiana
 Rodolfo Emilio Brignole Sale – doge della Repubblica di Genova

Pagine correlate
 Brignole
 Sale (famiglia)